Пало Пријето има више значења:

 Пало Пријето (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пало Пријето (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику